Spjut kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard Wayne Spjut
 Richard W. Spjut

Robotskapade auktorsförkortningar